«Сводные братья» () — американская комедия 2008 года с Уиллом Ферреллом и Джоном Райли.

Сюжет 
У доктора Роберта Добака и Нэнси Хафф много общего, в том числе по сорокалетнему сыну, которые так и не упорхнули из-под родительского крыла. И когда Роберт и Нэнси скрепляют свой союз узами брака, Дэйл и Бреннан становятся братьями. Им приходится не по вкусу новое родство, они ведут себя как капризные подростки, не желая мириться с новыми родственниками. В конце концов, дело доходит до драки.
 
На помощь им приходит Дерек — родной, младший брат Бреннана, успешный бизнесмен и вообще свой парень. Бреннан ненавидит его с самого детства, и Дейлу тоже не удалось найти с ним общий язык. Подзуживаемый самим же Дереком Дейл бьёт его по голове, чем приводит в восторг Бреннана и заодно возбуждает жуткую страсть в жене Дерека. С этого момента они лучшие друзья.

Но Роберту Добаку надоело заботиться о его великовозрастных детишках, и он ставит ультиматум: либо они находят работу, либо оказываются на улице. На работу их не берут, и они решают организовать своё дело. Нужны инвесторы, и они снимают презентацию, по ходу съёмок которой разбивают любимую яхту отца. Дело принимает серьёзный оборот. Роберт и Нэнси разводятся, а Дэйл и Бреннан берутся за ум, находят себе скучную взрослую работу. И когда они достигают некоторого успеха, как серьёзные взрослые люди, Роберт понимает, — это не то, что нужно в жизни.

В ролях 
 Уилл Феррелл — Бреннан Хафф
 Джон Райли — Дэйл Добак
 Ричард Дженкинс — Роберт Добак
 Мэри Стинберджен — Нэнси Хафф-Добак
 Адам Скотт — Дерек Хафф
 Кэтрин Хан — Элис Хафф
 Джиллиан Вигмэн — Пэм
 Сет Роген — менеджер магазина спортивных товаров
 Андреа Сэвадж — Дэниз
 Мэтт Уолш — пьяница на корпоративе
 Фил Ламарр — второй покупатель дома
 Роб Риггл — ''Рэнди

Сборы 
Бюджет фильма составил 65 млн. $. В прокате с 25 июля по 21 сентября 2008, наибольшее число показов в 3,182 кинотеатрах единовременно. За время проката собрал в мире 128,107,564 $ из них 100,468,793 $ в США и 27,638,771 $ в остальном мире. В странах СНГ фильм шёл с 4 сентября по 19 октября 2008 и собрал 774,929 $.

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2008 года
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы США 2008 года
Фильмы Gary Sanchez Productions
Фильмы по сценариям Уилла Феррелла